Le qualificazioni del singolare  del Davidoff Swiss Indoors 2005 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Davidoff Swiss Indoors 2005 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Wesley Moodie (Qualificato)
 Marcos Baghdatis (Qualificato)
 Alexander Waske (Qualificato)
 Stefan Koubek (secondo turno)

 Kristof Vliegen (Qualificato)
 Iván Navarro (primo turno)
 Michael Berrer (ultimo turno)
 Flavio Cipolla (primo turno)

Qualificati 

 Wesley Moodie
 Marcos Baghdatis

 Alexander Waske
 Kristof Vliegen

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Davidoff Swiss Indoors 2005